La Chapelle-Blanche kan syfta på:

* La Chapelle-Blanche, Côtes-d'Armor, fransk kommun i departementet Côtes-d'Armor
 La Chapelle-Blanche, Savoiefransk kommun i departementet Savoie
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, fransk kommun i departementet Indre-et-Loire